Куртфонтен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Куртфонтен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура